Scharipow (engl. Schreibweise: Sharipov) ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dinarowitsch Scharipow (* 1993), russischer Fußballspieler
 Denis Railewitsch Scharipow (* 1998), russischer E-Sportler
 Ilya Sharipov (* 1995), deutsch-russischer Eishockeytorwart
 Kajumschan Scharipow (* 1991), kirgisischer Fußballspieler
 Marsel Fanisowitsch Scharipow (* 1985), russischer Biathlet
 Mital Scharipow (* 1972), kirgisischer Gewichtheber
 Ruslan Sharipov (* 1978), usbekischer Journalist
 Rustam Scharipow (* 1971), ukrainischer Turner 
 Salischan Schakirowitsch Scharipow (* 1964), russischer Kosmonaut